Village Park – ex CDP e quartiere di North Lauderdale, in Florida
Village Park – CDP delle Hawaii